Angiopolybia är ett släkte av getingar. Angiopolybia ingår i familjen getingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Getingar
Angiopolybia